Hr.Ms. Hadda (1880), een Nederlandse kanonneerboot van de Thorklasse.
 Hr.Ms. Hadda (1955), een Nederlands patrouillevaartuig van de Balderklasse.